Indrawati steht für:

 Indrawati (Sunkoshi), ein Fluss in Nepal  

Indrawati ist der Familienname folgender Personen:

 Sri Mulyani Indrawati (* 1962), indonesische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin

Siehe auch:

 Indravati